Каталогът на картините в Националния музей „Каподимонте“ показва част от картините, изложени в Музей „Каподимонте“, разположен в едноименния дворец в Неапол, Италия.

Национален музей „Каподимонте“

Мецанин

Първи етаж

Втори етаж

Колекция от 19 век 
Обединени са живописните произведения, принадлежащи към частната колекция от 19 век на мецанина, и Галерията от 19 век на третия етаж.

Съвременно изкуство 
Обединени са художествените произведения от колекцията за съвременно изкуство, разпределени между втория и третия етаж.

Вижте също 
 Колекция „Фарнезе“
 Национален музей „Каподимонте“

Източници 
 Mario Sapio, Il Museo di Capodimonte, Napoli, Arte'm, 2012. ISBN 978-88-569-0303-4
 Touring Club Italiano, Museo di Capodimonte, Milano, Touring Club Editore, 2012. ISBN 978-88-365-2577-5

Каталози на експонати в музеите на Неапол